Брокар () — имя и фамилия.
 Святой Брокар (ум. ок. 1231) — католический религиозный деятель, один из основателей ордена Кармелитов.
 Брокар, Анри (1845—1922) — французский математик и геометр.
 Брокар, Генрих Афанасьевич (1836—1900) — российский предприниматель-парфюмер и меценат французского происхождения.
 Брокар, Элиза (род. 1984) — итальянская лыжница, участница Олимпийских игр в Ванкувере.

Другое 
 Брокар и Ко — товарищество парфюмерного производства в Москве, одна из крупнейших парфюмерных фирм в России в конце XIX — начале XX вв.

См. также